Соглашение об ассоциации Турции с Европейским экономическим сообществом (, ) — международный договор, в рамках которого осуществляется сотрудничество Турции и Европейского союза. При подписании договора целью было углубление интеграции между Турцией и на тот момент Европейским экономическим сообществом (ЕЭС) в сфере политики, торговли, культуры и укрепления безопасности.

Турция подала заявку на ассоциированное членство в Европейском экономическом сообществе в июле 1959 года, сразу после образования ЕЭС в 1958 году.

Соглашение было подписано 12 сентября 1963 года в Анкаре. Согласно ему начался трёхшаговый процесс создания Таможенного союза между ЕЭС и Турцией.

В 1970 году, Турция и ЕЭС согласовали дополнительный протокол к соглашению.

6 марта 1995 года Совет ассоциации ЕС-Турция, созданный в соответствии с Соглашением, принял решение о создании Таможенного союза между Европейским союзом и Турцией. 31 декабря 1995 года таможенный союз вступил в силу.

См. также 
 Вопрос о вступлении Турции в Европейский союз

Примечания

Ссылки 
 Текст соглашения
 Текст дополнительного протокола к соглашению 1977 года

Экономика Турции
Договоры, заключённые или ратифицированные Европейским союзом
Договоры Европейского союза с третьими странами
Международные договоры Турции
1963 год в Турции
1963 год в Европе